Das Böse unter der Sonne (engl. Evil Under the Sun) ist:

 Das Böse unter der Sonne (Roman) (1941), ein Roman von Agatha Christie
 Das Böse unter der Sonne (1982), eine Verfilmung von Guy Hamilton
 Das Böse unter der Sonne (2001), eine Verfilmung von Brian Farnham als Langfolge der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot
Das Böse unter der Sonne (2019), eine Verfilmung von Eric Woreth in der französischen Fernsehserie Agatha Christie: Kleine Morde/Mörderische Spiele
 Das Böse unter der Sonne (Computerspiel), ein Computerspiel nach dem Roman